John Aston Sr. (1921), Engels voetballer
 John Aston Jr. (1947), Engels voetballer